Samsung SCH-X430 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-T500
 Zetta A50
 VK Corporation VG207
 Hyundai GX-100C
 VK Corporation VG107

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X430 

X